Paul Benjamin peut désigner :
 Paul Benjamin, alias de l'écrivain américain Paul Auster ;
 Paul Benjamin (né en 1938), acteur américain.